Хусейн Арнус (, род. 1953, , Идлиб) — сирийский государственный деятель. Действующий премьер-министр Сирии с 11 июня 2020 года (до 31 августа исполнял обязанности) и министр водных ресурсов с 26 ноября 2018 года. В прошлом — министр общественных работ и жилищного строительства (2013—2018). Член партии «Баас».

Биография 
Родился в 1953 году в селе Эт-Тах в нахии Хиш в районе Мааррет-эн-Нууман в мухафазе Идлиб. По данным некоторых СМИ, Арнус является выходцем из шиитской семьи и близок к иранскому руководству.

В 1978 году окончил строительный факультет Университета Алеппо.

В 1989—1994 годах возглавлял филиал Ассоциации инженеров в Идлибе. В 1983-1992 гг. руководил работой филиала компании General Roads («Дженерал Роудс») в Идлибе, в 1992—2002 годах был генеральным директором General Roads. С 2004 по 2009 год возглавлял Главный институт автомобильного транспорта.

В 2002—2004 годах — помощник министра транспорта. С 2009 по 2011 год был губернатором провинции Дейр-эз-Зор, в 2011 году — провинции Эль-Кунейтра. С 2013 года — министр общественных работ в правительстве Ваэля аль-Халки, с 2016 года — министр общественных работ и жилищного строительства в правительстве Имада Хамиса. С ноября 2018 по август 2020 года — министр водных ресурсов. 11 июня 2020 года Хусейн Арнус назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии вместо Имада Хамиса, освобождённого от поста главы правительства. По итогам парламентских выборов 19 июля Арнус был назначен премьером. 25 августа президент Сирии Башар Асад поручил Арнусу сформировать правительство и 30 августа утвердил состав кабинета министров Хусейна Арнуса.

В 2014 году Хусейн Арнус был внесён в санкционный список США и Европы.

Примечания 

Премьер-министры Сирии